het Franse woord voor klein
Petit (Venezuela), een gemeente in Venezuela
 Galerie Petit in Amsterdam, een galerie voor figuratieve kunst

Personen met Petit als achternaam
 Petit (geslacht), adellijk geslacht
 Alexis Thérèse Petit, Franse natuurkundige
 Emmanuel Petit, Franse international
 Fernand Petit, Belgische architect (1885-1955)
 Fernand Petit, Belgische politicus (1878-1975)
 Gabrielle Petit, Belgische verzetsheldin uit de Eerste Wereldoorlog
 Jean-Pierre Petit, Frans wetenschapper
 Jean Petit (theoloog), Franse jurist en theoloog (14e en 15e eeuw)
 Jean Petit (abt), Franse abt (1628-1692)
 Jean Petit (astroloog), Franse astroloog (17e eeuw)
 Jean Petit (chirurg), Franse chirurg (17e eeuw)
 Jean Petit (dierenarts), Franse dierenarts (19e eeuw)
 Jean Petit (psycholoog), Franse psycholoog (20e eeuw)
 Jean Petit (Pyrénées-Orientales), Franse politicus uit Pyrénées-Orientales (?-1908)
 Jean Petit (Belgische voetballer), Belgische voetballer (1914-1944)
 Jean Petit (architect), Luxemburgse architect (1945)
 Jean Petit (Franse voetballer), Franse voetballer (1949)
 Jean Petit (Lot), Franse politicus uit Lot (1960)
 Roger Petit, Belgische voetbalbestuurder

Bijnaam
 Petit (voetballer) (1976), Portugese voetballer